Финал Кубка Англии 1994 года — 49-й финал Кубка Англии после Второй мировой войны и 113-й с момента основания турнира. Матч состоялся 14 мая 1994 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Юнайтед» играл в финале Кубка Англии в ранге действующего чемпиона Англии, опередив в Премьер-лиге «Блэкберн Роверс» по итогам сезона 1993/94 на 8 очков. В случае победы «красных дьяволов» в этом матче «Юнайтед» стал бы четвёртым клубом, которому удалось выиграть «дубль» (чемпионат и Кубок Англии) в XX веке. С другой стороны, «Челси» вышел в финал турнира впервые с 1971 года, а в Премьер-лиге финишировал лишь на 14-м месте.

Обзор матча 
Матч состоялся в дождливый майский день. В первой половине матча преимущество было на стороне «Челси». Гэвин Пикок имел отличный шанс открыть счёт в матче, но его удар с полулёта попал в перекладину. Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» забил три гола за девять минут: два очень похожих пенальти, исполненных Эриком Кантона и точный удар Марка Хьюза, забитый им после того, как защитник «Челси» Фрэнк Синклер поскользнулся. Четвёртый гол в матче забил Брайан Макклер после паса Пола Инса.

Отчёт о матче

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт
 Отчёт о матче на сайте Fa-cupfinals.co.uk

1994
Футбол в Европе в 1994 году
Кубок Англии 1994
Кубок Англии 1994
События 14 мая
Май 1994 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1994 году
1994 год в Лондоне